Финал Кубка Испании по футболу 1990/1991 состоялся 29 июня 1991 года. Мадридский «Атлетико» оказался сильнее «Мальорки» со счётом 1:0.

Путь к финалу

Финал

Ссылки 
 Отчёт на linguasport.com

1991
Испания
Матчи ФК «Мальорка»
Матчи ФК «Атлетико Мадрид»
События 29 июня
Июнь 1991 года
Спорт в Испании в 1991 году
Спортивные соревнования в Мадриде